Александр Малявкин:
 Малявкин, Александр Фомич (1918—1989) — советский футболист; заслуженный мастер спорта.
 Малявкин, Александр Александрович (род. 1946) — советский футболист.